

Geografia
 Saint-Amadou – comune francese situato nel dipartimento dell'Ariège

Onomastica

 Amadou – variante del nome proprio di persona arabo maschile Ahmad

Persone
 Hama Amadou (1950) – politico nigerino
 Ibrahim Amadou (1993) – calciatore camerunese naturalizzato francese
 Moutari Amadou (1994) – calciatore nigerino
 Robert Amadou (1924-2006) – scrittore e accademico francese